Vao peut désigner :
 Vao, une ville de Côte d’Ivoire ;
 Vao, une petite île du Vanuatu ;
 le vao, une langue du Vanuatu ;
 Vao, un village du Virumaa occidental en Estonie ;
 Vao, un village du Järvamaa en Estonie.
 Vao, un village de la commune de Koeru (comté de Järva) en Estonie.

Homonymie de toponyme